Bürgerkrieg im Tschad findet seit der Unabhängigkeit des Landes praktisch dauernd statt. Unterschieden werden:

 Bürgerkrieg im Tschad (1965–1979), der Aufstand der FROLINAT im Norden des Landes
 Bürgerkrieg im Tschad (1980–1989), Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen unter Beteiligung von Libyen und Zaire
 Bürgerkrieg im Tschad (1993–1997), kleinere Kämpfe zwischen Regierung und verschiedenen Rebellengruppen
 Bürgerkrieg im Tschad (1997–2003), Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen der Mouvement pour la democratie et la justice au Tchad
 Bürgerkrieg im Tschad (2005–2010), Kämpfe zwischen Regierung und mehreren Rebellengruppen